Критическая динамика — раздел теории критического поведения и статистической физики, описывающий динамические свойства физической системы в или вблизи критической точки. Является продолжением и обобщением критической статики, позволяя описывать величины и характеристики системы, которые нельзя выразить лишь через одновременны́е равновесные функции распределения. Такими величинами являются, например, коэффициенты переноса, скорости релаксации, разновременны́е корреляционные функции, функции отклика на зависящие от времени возмущения.

Как и вся статистическая физика, критическая динамика имеет дело с огромным или даже бесконечным количеством степеней свободы. Развитию таких систем во времени присущи различные стохастические (случайные) процессы: тепловое движение и соударение молекул в газовой системе, переориентация спинов решётки в твёрдом теле, возникновение и взаимодействие турбулентных вихрей в потоке жидкости. Постановка и решение подобных задач проводится с использованием формализма квантовой теории поля, создававшейся изначально для нужд физики высоких энергий и элементарных частиц. Стохастичность процессов моделируется путём введение в динамические уравнения дополнительного случайного члена — «шума» с известным (обычно Гауссовым) распределением.

Сокращённое описание системы

Постановка задач стохастической динамики 
Обозначив за  совокупность пространственных координат и индексов системы, за  весь набор полей в системе, можем записать стандартную постановку задачи стохастической динамики.

 

U здесь — заданный t-локальный функционал,  — случайная внешняя сила, которая моделирует все быстро меняющиеся процессы в системе. Для неё предполагается Гауссово распределение с нулевым средним и заданным коррелятором D. Также выполняется условие запаздывания и некоторые граничные условия, которые обычно берут нулевыми при временах 

Это — наиболее общий вид уравнения эволюции в задачах стохастической динамики. Разумеется, не при любом выборе функционала U и коррелятора D оно будет иметь простое решение.

Приведём ниже несколько примеров задач стохастической динамики.

Броуновское движение 
Запишем уравнения для Броуновского движения на языке стохастической динамики:

Здесь , U = 0, константа  несёт смысл коэфф-та диффузии.

Уравнение Навье-Стокса 
Динамическое уравнение Навье-Стокса также можно сформулировать на этом языке. Критическими задачами для уравнения будут задача описания турбулентности, в том числе развитой турбулентности (для систем с большими значениями чисел Рейнольдса), построения функции распределения вихрей по волновому вектору (в Фурье-представлении поля скорости) и проверки феноменологической теории Колмогорова.

 

  (условие поперечности)

Здесь  — несжимаемое векторное поле скорости,  — кинематическая вязкость, p — давление.

Задачи Ланжевеновского типа 
В классе задач стохастической динамики традиционно выделяется более узкий класс задач критической динамики, в котором накладываются дополнительные условия на рассматриваемые поля и вид функционала U (t-локального функционала, стоящего в правой части динамического уравнения для полей). Во-первых, в качестве набора полей системы рассматривается набор полей, соответствующих т. н. мягким модам. Мягкой модой называют любую величину, крупномасштабные флуктуации которой медленно релаксируют, то есть в импульсном представлении скорость релаксации флуктуаций с заданным волновым вектором k стремится к нулю при . Например, поле параметра порядка вблизи критической точки всегда само является мягкой модой. Во-вторых, функционал U будет являться вариационной производной от статического действия. Запишем соответствующую постановку задачи:

 здесь называется коэффициентом Онзагера,  — межмодовой связью.

Для них выполняются следующие условия:

, то есть коэффициент Онзагера симметричен (это можно легко понять из того, что коррелятор возмущений случайных сил симметричен по определению)

Обоснование свойств межмодовой связи проводится с помощью уравнения Фоккера-Планка.

Таким образом, постановке той или иной задачи критической динамики соответствует задание набора описывающих систему полей, коэффициента Онзагера и межмодовой связи. Ниже приводится список наиболее широко распространённых и изученных моделей.

Модели критической динамики 
Следуя классической статье [Hohenberg, Halperin], приведём стандартный список моделей критической динамики. Все они соответствуют статической -модели для поля параметра порядка, действие в этих моделям будет приведено явно.

Статическим действием -модели для n-компонентного поля  является

Модели A и B 
A и B — релаксационные модели, то есть межмодовая связь (антисимметричная часть соответствующей матрицы) равняется нулю.

Модель A описывает анизотропный ферромагнетик с однокомпонентным несохраняющимся полем параметра порядка, за которое в физической системе рассматривается проекция намагниченности на одну из осей координат;

Модель B описывает одноосный ферромагнетик с однокомпонентным сохраняющимся полем параметра порядка, за которое в физической системе выступает проекция намагниченности на одну из осей координат.

Модель A:

 ,

где 

Модель B:

 

С точки зрения формальной постановки модели A и B отличаются, таким образом, лишь сохранением поля параметра порядка.

Модели C и D 
Модели C и D также являются чисто релаксационными. Они являются обобщениями моделей A и B на случай сохранения энергии; в них вводится дополнительное сохраняющееся скалярное поле , описывающее флуктуации температуры.

Модель C:

 , где m -- добавочное сохраняющееся однокомпонентное поле

 

 

Модель D:

 , где m -- добавочное сохраняющееся однокомпонентное поле

 

 

Вновь, с точки зрения формальной постановки модели C и D отличаются лишь сохранением поля параметра порядка.

Литература 
 
 Hohenberg P. C. Halperin B. I. Theory of dynamic critical phenomena, Rev. Mod. Phys, Vol. 49, № 3, July 1977, pp 435—475

Примечания

Ссылки 
 MSR-формализм 

Статистическая физика
Динамические системы